Clinton Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clinton Downtown Historic District (Indiana), NRHP-Nr. 00000205
 Clinton Downtown Historic District (Michigan), NRHP-Nr. 10000220